Иван Самойлович Андреевский (1759—1809) — российский доктор медицины, профессор Московского университета.

Биография 
Иван Самойлович Андреевский родился в селе Дроздовка, близ Нежина, Киевской губернии в семье православного священника.

Сначала Андреевский учился в Киевской духовной семинарии, затем в Киево-Могилянской академии. Поступил в Московский университет (1792).

Окончив медицинский факультет Московского университета (1796) был назначен прозектором университетского анатомического театра. В письме М. Я. Мудрова, адресованном попечителю М. Н. Муравьёву, деятельность Андреевского на посту прозектора расценивалась весьма критически: «Его должность была показывать нам способ препарирования. Но он не только сего не делал, но ещё препятствовал нам заниматься рассеканием, или давал протухлые трупы, или не впускал в Анатомию, или её не топил, или не давал инструментов для наливания сосудов, или поздно требовал трупов из полиции. Ножи всегда были старые, а самим купить было не на что». Вместе с тем, оставаясь на должности прозектора в течение семи лет, Андреевский сумел приобрести определённую известность, как анатом и терапевт. Параллельно он переводил и издавал латинские и греческие религиозно-нравственные сочинения.

В 1803 году Андреевский защитил диссертацию на степень доктора медицины по гельминтологии — первую в России.

В 1800 году Андреевский назначен адъюнктом медицинского факультета, а в сентябре 1805 года — экстраординарным профессором кафедры скотолечения.

Начиная с 1805 года читал физиологию, гигиену, патологию и терапию домашних животных, кроме того, он некоторое время читал фармакологию.

В начале XX века «Русский биографический словарь» так писал об этом человеке: 

Похоронен на Лазаревском кладбище в Москве.

Избранная библиография 
Андреевский И. С. оставил после себя следующие труды:
 «Диететика, или Наука, представляющая правила весьма нужные и полезные к сохранению здравия», пер. с франц. соч. Жана Гулена. — М., 1791;
 «Новый полный методический лечебник конский, скотский и других домашних животных, как-то: овец, коз и т. д.». — М., 1793;
 «J. F. Waltheri Myologiae Ueber manualis, in usum anatomes studiosorum translatus in linguam latinam» (Mosquae, 1795).
 «Изображение правил к сбережению конского здравия и проч.» — М., 1796;
 «Гигиена или предохранительная конская медицина Ф. Э. Ла Фосса», пер. с франц., М., 1796;
 «Dissertatio inauguralis medica, sistens observationes anatomicas, susceptionem intestinorum verminosam illustrantes» (Mosquae, 1803).
 «Краткое начертание Анатомии домашних животных» (М., 1804).
 «Начальные основания медицины — ветеринарии или о скотолечении» (М., 1805).
 «Наставление, руководствующее к предупреждению армейских болезней и сохранению здравия военнослужащих, находящихся в лагерях и гарнизонах» (Труд Прингля, перевод с французского — М., 1807).

Им были переведены несколько сочинений религиозно-нравственного содержания:
 «Надежное добро» (М.,1786), перевод с латинского;
 «Брань духовная или наука о совершенной победе над самим собою» Лоренцо Скуполи (1529—1610), перевод с латинского с варшавского издания 1782 года студента Ивана Андреевского (М.: Тип. Комп. типогр., 1787. — 254 с.); в 1794 года книжка вышла вторым изданием под новым заглавием: «Подвиг христианина против искушений» (Синод. тип., 1794. — 277 с.); позднее переведённая с греческого Феофаном Затворником, она стала широко известна как «Невидимая брань». Ныне перевод Андреевского переиздан: Брань духовная, или Наука о совершенной победе самого себя. — СПб.: Азбука-классика, 2009. — 446 с.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Профессора Императорского Московского университета
Медики Российской империи
Медики по алфавиту
Медики XVIII века
Медики XIX века
Педагоги Российской империи
Педагоги по алфавиту
Педагоги XVIII века
Педагоги XIX века
Переводчики Российской империи
Венерологи Российской империи